Maís - povo maí
Língua maí - língua Mahi
Mahi mahi - tipo de peixe, espécie vulgarmente designada por Dourado
rio Mahi - um rio no oeste da Índia
Mahis - uma cidade na Jordânia

Desambiguação